Геллибранд () — фамилия и топоним.

Известные носители фамилии 
 Геллибранд, Генри (1597—1637) — английский математик, исследователь магнитного поля Земли.
  (1792 — ок. 1837) — британский юрист, первый генеральный прокурор Земли Ван-Димена (1824—1826).
 Геллибранд, Джон (1872—1945) — австралийский военный и политический деятель, начальник полиции штата Виктория (1920—1922), член Палаты представителей Австралии (1925—1928), внук Джозефа Геллибранда.
  (1832—1909) — австралийский политик, председатель Законодательного совета колонии Тасмания (1884—1889), сын Джозефа Геллибранда.

Топоним 
Названы по имени Джозефа Геллибранда:
  — город в штате Виктория (Австралия).
  — река в штате Виктория (Австралия).